Hwagok 8 Dong FV (ausgesprochen: Hwagok 8(Pal) Dong) ist ein Fußballverein aus Seoul, Gangseo-gu in Südkorea. Der Verein spielt aktuell in der K5 League, der sechsthöchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte

Gründung 
Gegründet wurde der Verein im Jahr 1998 und spielte bis zur Eingliederung in die Divisions League in verschiedenen Amateurligen mit.

Weg in die K5 League (2017–2018) 
Der Verein nahm an der Premierensaison der K7 League 2017 teil und gewann die Staffelmeisterschaft. Sie stiegen anschließend in die neugegründete K6 League auf. Die Premierenspielzeit in der K6 League verlief eher nicht so gut. Mit nur Einem Sieg und Fünf Unentschieden beendete der Verein die Saison auf Platz 5. Da aber der Drittplatzierte FC Pressure und anschließend auch der Viertplatzierte Gyeonggin FV nicht aufsteigen wollten, entschied sich der Verein als Fünftplatzierter in die neue K5 League aufzusteigen.

Gegenwart (Seit 2019) 
Die Premierenspielzeit in der K5 League verlief nicht gut. Der Verein gewann nur das Erste Ligaspiel gegen den FC Together mit 5:3, während die anderen Spiele allesamt verloren gingen. Der Verein beendete als Letztplatzierter die Spielzeit und stieg wieder in die K6 League ab.

Historie-Übersicht

Stadion 
Der Verein selber besitzt keine Heimspielstätte.

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
Sport (Seoul)
Gegründet 1998
Organisation (Seoul)